Biały szum – powieść Dona DeLillo
 Szum biały – zjawisko fizyczne